1965 Голяма награда на ЮАР е 3-то за Голямата награда на Южна Африка и първи кръг от сезон 1965 във Формула 1, провежда се на 1 януари 1965 година на пистата Принц Джордж в Източен Лондон, ЮАР.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на ЮАР